Щуп — прилад для дослідження у вигляді бура або свердла для проникнення всередину твердого матеріалу, пустотілого прута (труби) для захоплення сипких матеріалів, тонкого металевого прута для виявлення порожнин і сипучих матеріалів, або для виявлення твердих матеріалів всередині м'яких.

Різновиди: 
 Вимірювальний щуп — інструмент для вимірювання дуже малих відстаней контактним способом, що являє собою набір тонких металевих пластинок різної товщини з нанесеним на них розміром (товщина пластинки). У зазор вводять пластинки набору доти, доки наступна по товщині платівка не перестає поміщатися в вимірюваний зазор.
 Індуктивний щуп — прилад для безконтактної перевірки цілісності проводів.
 Щуп опробувальний - призначений для відбору проб корисних копалин.

Див. також
 Зонд

Джерела 

прилади